Suzanne Duchâtel-Bidault,  (1892-1979) femme de lettres française
 Suzanne Borel dite Suzy Borel (1904-1995) ou, après son mariage avec Georges Bidault Suzanne Bidault, première femme diplomate en France

Références